Valence – comune del dipartimento della Charente
 Valence – comune del dipartimento della Drôme
 Valence-d'Agen – comune del dipartimento del Tarn e Garonna